Stanislav Morozov, né le  à Iekaterinbourg (Russie), est un patineur artistique ukrainien.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires :
 Olena Bilousivska (2 saisons : 1996-1998)
 Aljona Savchenko (4 saisons : 1998-2002)
 Tatiana Volosozhar (6 saisons : 2004-2010)

Notes et références

Liens externes 

 

Patineur artistique ukrainien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance à Sverdlovsk
Naissance en février 1979
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010